Il singolare del Paris Open 1978 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Corrado Barazzutti era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Robert Lutz ha battuto in finale 6–2, 6–2, 7–6 Tom Gullikson.

Teste di serie

  Brian Gottfried (semifinale)
  John Lloyd (primo turno)
  Stan Smith (primo turno)
  Robert Lutz (campione)

 Ulrich Pinner (quarti di finale) 
 Tom Gullikson (finale) 
 Angel Jimenez (secondo turno) 
 Mark Cox (semifinale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Paris Open 1978